Rush:

 Rush — канадская прогрессив-рок-группа.
 Rush — второй полноформатный альбом финского DJ'я и композитора Вилла Виртанена.
 Rush — первый студийный альбом канадской рок-группы Rush.
 Rush Rush — первый сингл с альбома певицы Полы Абдул Spellbound.

См. также 
 Раш